Het Wereldkampioenschap triatlon lange afstand 2001 vond plaats op 5 augustus in de Deense stad Fredericia. De wedstrijd ging over de Ironman Afstand (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,2 km hardlopen). Bij de mannen ging de overwinning naar de Deen Peter Sandvang in 8:24.17. Bij de vrouwen schreef de eveneens uit Denemarken afkomstige Lisbeth Kristensen de wedstrijd op haar naam in 9:27.17.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

Triatlon in 2001
Wereldkampioenschap triatlon op de lange afstand
Triatlon
Sport in Fredericia